Lindow steht für:

Orte und Territorien in Deutschland:
 Lindow (Mark), Stadt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Groß Lindow, Gemeinde im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Ortsteil der Gemeinde Groß Siemz im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Groß Miltzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Stadt Bernau bei Berlin im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Lindow (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Lindow (Niedergörsdorf), Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Lindow (Märkisch Linden), eine Wüstung auf der Gemarkung Darritz der Gemeinde Märkisch Linden, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Grafschaft Lindau, auch Grafschaft Lindow, historisches Territorium in Anhalt
 sorbischer Name von Lindchen, Ortsteil der Gemeinde Neu-Seeland, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Orte in Polen:
 Lubicz (Widuchowa) (ehemals Lindow im Landkreis Greifenhagen, Pommern), eine Ortschaft der Wojewodschaft Westpommern
 Lędowo (Ustka) (ehemals Lindow im Landkreis Stolp, Pommern), eine Ortschaft der Wojewodschaft Pommern
 Lędów (ehemals Lindow im Landkreis Oststernberg, Brandenburg), eine Ortschaft der Wojewodschaft Lebus

Familien:
 Lindow-Ruppin, Adelsgeschlecht

Lindow ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Lindow (1945–1990), deutscher Maler und Plastiker, der in der Schweiz lebte
 Harald Lindow (1886–1972), dänischer Jurist und Inspektor von Grönland
 John Lindow, US-amerikanischer Skandinavist
 Kurt Lindow (1903–1972), deutscher Polizist und SS-Sturmbannführer

 Max Lindow (1875–1950), niederdeutscher Autor
 Otto Lindow (1900–1973), deutscher Bauunternehmer
 Rainer Lindow (1942–2021), deutscher Schriftsteller, Regisseur und Maler
 Wolfgang Lindow (1932–2020), deutscher Volkskundler

Siehe auch:
 mehrere britische Moorleichen: Moorleiche von Lindow I, Lindow-Mann (auch Lindow II) sowie Lindow III und Lindow IV
 Lindo
 Lindau